Sulęcin – miasto w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin 
 Sulęcin – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice
 Sulęcin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy 
 Sulęcin – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim
 Sulęcin – dawna gromada
 Sulęcin – przystanek kolejowy w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Sulęcin
 Powiat sulęciński
 Sulęcin Szlachecki
 Sulęcin Włościański
 Sulęcin-Kolonia